Лазарівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад в Української РСР та Україні.

 Лазарівська сільська рада — Житомирська область, Брусилівський район
 Лазарівська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Лазарівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район